Pamba est un nom notamment porté par :
 Pamba, roi du Hatti au  ou  ;
 Eve Pamba (1985-), personnalité de la mode française ;
 Bryan Pamba (1992-), joueur de basket-ball français.

Homonymie de patronyme